Internationalen kan syfta på:

 Internationalen (sång) – en av arbetarrörelsens främsta sånger
 Internationalen (tidning) – en veckotidning som ges ut av Socialistiska partiet i Sverige

Organisationer
 Första internationalen  en sammanslutning som på initiativ av franska och engelska arbetare grundades 1864 och upplöstes 1876
 Andra internationalen – en socialistisk organisation som bildades 1889, splittrades 1916 och återbildas 1923
 Tredje internationalen, även Komintern – en sammanslutning av kommunistiska partier i världen bildad 1919 och upplöst 1943
 Fjärde internationalen – en internationell samarbetsorganisation för trotskistiska partier bildad 1938
 Socialistinternationalen – en internationell organisation för socialdemokratiska partier ur andra internationalen och dess ombildning 1923

cs:Internacionála (politika)
et:Internatsionaal (organisatsioon)
en:List of left-wing internationals
es:Internacional (política)
fr:Internationale (politique)
lt:Internacionalas
ja:インターナショナル (社会主義)
pl:Międzynarodówka (organizacja)
uk:Інтернаціонал